Wahoo peut faire référence à 
 Wahoo, un logiciel gratuit destiné aux jeux concours sur Internet.
 Wahoo, le nom anglais du poisson Acanthocybium solandri, une espèce de thazard.
 Wahoo, une localité du comté de Saunders dans le Nebraska, aux États-Unis.

 Wahoo Studios, un éditeur de jeux vidéo indépendant basé à Orem dans l'Utah.
 Chief Wahoo, logo de l'équipe de baseball des Indians de Cleveland.
 Wahoo McDaniel, un athlète professionnel devenu lutteur professionnel.

 
 , deux sous-marins en commande et deux autres terminés portent le nom de USS Wahoo dans l'United States Navy
 Wahoo, un type de fruit non comestible,
 « Wahoo ! » peut être une exclamation de joie ou d'excitation,
 Wahoo's Fish Taco, une chaine de restauration rapide américaine,

Rivière Wahoo, un affluent de la rivière Bélinge, coulant dans le territoire non organisé de Lac-Lenôtre, dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais, au Québec, au Canada.